Lamprodila är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1860. Lamprodila ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Lamprodila